Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2003 was de 10e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17, een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 25 mei tot en met 8 juni 2003 in Swaziland werd gespeeld. Kameroen werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Sierra Leone met 1–0 verslagen. Nigeria werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2003, dat van 13 augustus tot en met 30 augustus in Finland werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Kameroen, Sierra Leone en Nigeria.

Kwalificatie

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in Swaziland
Voetbal in 2003
Sportevenement in Swaziland